José Villaverde puede hacer referencia a:

José Villaverde Fernández (1763-1825), dramaturgo español;
José Villaverde Velo (1894-1936), dirigente anarconsincalista español.